Eine Judas-Thaddäus-Kirche ist eine Kirche, die dem Heiligen Judas Thaddäus geweiht wurde.

Zum doppelten Patrozinium Simon-und-Judas siehe Simon-und-Judas-Kirche.

Deutschland 
 Judas-Thaddäus-Kapelle, Alfter
 St. Thaddäus (Augsburg-Kriegshaber)
 St. Judas Thaddäus (Berlin)
 St. Judas Thaddäus (Duisburg-Buchholz)
 St.-Judas-Thaddäus-Kapelle, Fulda 
 St. Judas Thaddäus (Heisterbacherrott), Wallfahrtskirche in Königswinter
 St. Judas Thaddäus (Kirchohmfeld)
 St. Judas Thaddäus (Landwehrhagen)
 St. Judas Thaddäus, Mettmann-Obschwarzbach
 Kapelle St. Thaddäus (Plößberg)
 Ohmenkapelle, St. Märgen im Schwarzwald
 St. Judas Thaddäus (Stockheim)
 Hl. Judas Thaddäus (Straeten)
 St. Judas Thaddäus (Verl)
 St. Judas Thaddäus (Weihers), katholische Kapelle in Altusried

Iran 
 St. Thaddäus und Bartholomäus (Teheran)
 Kloster Sankt Thaddäus, Grabeskirche des Heiligen

Italien 
 San Giuda Taddeo Apostolo, Rom

Kolumbien 
 Basilika St. Judas Thaddäus, El Santuario

Österreich 
 Pfarrkirche Krim, Wien

Schweiz 
 St. Judas Thaddäus (Eglisau), Kanton Zürich

Ungarn 
 St. Judas Thaddäus (Sopron)

Weißrussland 
 Hl. Thadeusz (Lučaj)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)